I Campionati del mondo di triathlon long distance del 2006 (XIII edizione) si sono tenuti a Canberra, Australia in data 19 novembre 2006.

Tra gli uomini ha vinto per la seconda volta il danese Torbjørn Sindballe, mentre la gara femminile è andata alla britannica Bella Comerford.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 2006
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2006
Triathlon ai Giochi del Commonwealth
Melbourne 2006

Campionati mondiali di triathlon long distance
Competizioni sportive a Canberra
Triathlon nel 2006